

Медали

Общий зачет

Юноши

Девушки 

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012